Vedums församling kan syfta på:

 Kinne-Vedums församling, tidigare församling i Skara stift
 Kållands-Vedums församling, tidigare församling i Skara stift
 Laske-Vedums församling, tidigare församling i Skara stift
 Vedums församling, tidigare församling i Skara stift